Bosznia-Hercegovina
 Novoselci, falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Novoselci, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Novoselci, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében